


Lista de mai jos conține localitățile din județul Covasna.

Vezi și 
Județele României

Covasna
Localități
 Listă, Localități